Rio Guainia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Río Negro (vattendrag i Brasilien),

Colombia 

 Río Guainía, vattendrag, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar